ROX Desktop — свободная среда рабочего стола для UNIX-совместимых операционных систем, базирующаяся на файловом менеджере ROX-Filer.

Дизайн ROX Desktop фокусируется на маленьких, простых программах, используя drag and drop. Например, пользователь мог бы загрузить архив данных в электронную таблицу из сети, перетаскиванием данных из web-браузера до архиватора и оттуда в электронную таблицу. Программа может быть установлена перетаскиванием архива из сети в архиватор и оттуда в каталог приложений.

Приложения имеют каталоги приложений и таким образом, установка — происходит копированием, а деинсталяция — удалением программы из каталога приложений, запуск программы происходит через основной файловый менеджер. ROX имеет сильную связь с Zero Install — метод идентификации и выполнения программ через URL, позволяющий сделать программную инсталляцию полностью автоматической.

При разработке разработчиков вдохновлял пользовательский интерфейс RISC OS (не путайте с RISC/os). Название «ROX» происходит «RISC OS на X Window System».

Примечания

См. также 
 X Window System

Ссылки 
 Официальный сайт проекта 

ROX
Свободные файловые менеджеры
Gtk+
Свободное программное обеспечение, написанное на Си
Свободное программное обеспечение, написанное на Python
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL